Sułów (gromada w powiecie milickim)
 Sułów (gromada w powiecie zamojskim)